А́бу-Кеби́р, также Абу-Кабир () — город в Египте, в восточной части дельты Нила, третий по величине город провинции Эш-Шаркия (после городов Заказик и Бильбейс).

История 
Абу-Кебир был основан при Фатимидах. Коренное население города считает себя потомками племени Хазиль, которое перекочевало в данную местность для занятия земледелием.

Городские кварталы 
Основные городские кварталы:
 Харбит
 Эль-Карамус
 Тель-Абу-Ясин

Административный район 
Район Абу-Кебир занимает площадь 1230 км². Район включает в себя 6 сельских общин, к которым относится 27 деревень и 284 мелких поселения.

Примечания

Ссылки 

Города Египта